Испанский этап FIA WTCC 2010 — девятый этап сезона 2010. Гоночный день проведён на трассе имени Рикардо Тормо рядом с испанским городом Валенсия 19 сентября.

В шестой раз WTCC посещает Испанию и приезжает на трассу имени Рикардо Тормо.

Победы на этапе разделили два пилота полузаводских SEAT — Тьягу Монтейру и Габриэле Тарквини.

События уик-энда

Квалификация 
Небольшую сенсацию в первом сегменте сотворил Фреди Барт — швейцарский пилот полузоводского SEAT показал быстрейшее время. Лишь 15-м смог квалифицироваться лидер трофея частников Серхио Эрнандес.

Борьба за поул во втором сегменте развернулась между трио заводских Chevrolet и Габриэле Тарквини. Итальянский ветеран на быстрейшем круге привёз 0,08 секунды ближайшему сопернику. Оказались неконкурентоспособны в этой борьбе два полузаводских BMW — Приоль и Фарфус замкнули протокол сессии. Лидер первого сегмента Фреди Барт не только не смог улучшить своё время, но и проиграл самому себе 0,4 секунды.

Первая гонка 
Особой борьбы во главе пелотона не получилось — Тарквини сохранил лидерство со старта, а трио Chevrolet больше заботилось о том, чтобы обеспечить максимально высокий финиш для двух машин (в том числе Ивана Мюллера). Третьим в их ряду на последних кругах оказался Ален Меню. Швейцарец на последних кругах потерял несколько позиций, опустившись на промежуточный поул второй гонки.

Чуть реабилитировался в гонке Энди Приоль — британец опередил три из четырёх полузоводских SEAT-ов и финишировал 5-м. А вот его партнёру по команде Августо Фарфусу повезло меньше — в борьбе в глубине пелотона бразилец проколол покрышку и вынужден был финишировать лишь 18-м.

Вторая гонка 
Имевший явное преимущество на старте Энди Приоль не смог реализовать свой потенциал, застряв за грамотно сработавшими на старте Фреди Бартом и Тьягу Монтейру. Кроме того британец вскоре несколько провалился в глубь пелотона, пропустив, в том числе и основных соперников — Мюллера и Тарквини. Ален Меню медленно ушёл со старта и, исполнив роль стартового буфера, моментально провалился вглубь пелотона, в итоге не попав даже в очки.

Во второй половине гонки Приоль было активизировался — даже вернулся на четвёртое место и активно атаковал на последних кругах Тарквини, но так и не смог его додавить. А Мюллер к финишу добыл себе второе место — державшаяся на последнем дыхании после стартовых толчков машина Барта исчерпала лимит везения и выбыла из борьбы со сломанной подвеской.

Оказавшийся в удачной роли на старте Монтейру быстро нарастил отрыв ровно настолько, чтобы Иван Мюллер не интересовался ничем, кроме как сохранить своё место и чуть укрепить свои позиции в чемпионате. За 2 этапа до финиша француз опережает Приоля на 25 очков. Тьягу, благодаря победе и неудачам Фарфуса и Меню, поднялся на пятое место в чемпионате.

Благодаря двум финишам в дюжине лучших поднялся на второе место в зачёте частников Поульсен.

Было вырвавшийся в зачёте новичков на первое место после первой гонки Фреди Барт вновь отпустил вперёд Норберта Мицелиса. Впрочем отрыв от обоих значительно сократил Михел Нюкьер.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:51.926

Примечание: Том Коронель и Андрей Романов передвинуты на 10 позиций вниз по стартовой решётки из-за смены мотора.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Брэндс-Хэтче № 5, fiawtcc.com

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2 

Серхио Эрнандес и Стефано Д`Асте отправлены в конец стартовой решётки согласно судейским протоколам 6,7.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Валенсии 2010 № 7

Гонка 2

Общий зачёт после этапа

Личный зачёт

Кубок Конструкторов

Личный трофей частников

Командный трофей частников

Зачёт новичков

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Испания
Моторные виды спорта
Сентябрь 2010 года
2010
События 19 сентября